Ferchl ist der Familienname folgender Personen: 

 Franz Maria Ferchl (1792–1862) , Historiker und Privatgelehrter
 Fritz Ferchl (1892–1953), deutscher Apotheker und Pharmaziehistoriker
 Irene Ferchl (* 1954), deutsche Publizistin und Schriftstellerin
 Wolfgang Ferchl (* 1955), deutscher Verleger